

Astronomia
 24520 Abramson – asteroide della fascia principale

Persone
 Ivan Abramson – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
 Jill Abramson – giornalista e saggista statunitense
 Larry Abramson – pittore israeliano
 Maria Entraigues-Abramson – cantante, compositrice e attrice argentina